Varpusenlinna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varpusenlinna (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Varpusenlinna (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar